Woodford – località della Contea di Galway in Irlanda
 Woodford – località di Redbridge, Londra nel Regno Unito
 Woodford – località del Metropolitan Borough of Stockport, Greater Manchester nel Regno Unito
 Woodford – parrocchia civile del Northamptonshire nel Regno Unito
 Woodford – città della Contea di Orangeburg, Carolina del Sud negli Stati Uniti
 Woodford – città della Contea di Bennington, Vermont negli Stati Uniti
 Woodford – stazione dalla linea Central della metropolitana di Londra

Pagine correlate 
 Woodforde